El Torneig d'Eastbourne 2012, oficialment conegut com a AEGON International 2012, és una competició tennística jugada sobre gespa. Fou la quarta edició pel quadre masculí formant part de les sèries 250 de l'ATP, en categoria femenina fou la 37a edició dins els Premier Tournaments de la WTA. Aquesta edició es va celebrar entre el 16 i el 23 de juny de 2012 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012